Kvarnbo kan hasyfta på:

Kvarnbo, Uppsala – ett område som ligger i utkanten av Uppsala
Kvarnbo, Åland – by och kommuncentrum i Saltviks kommun Åland